Jakov, oblik odmilja
Jakša (plemstvo), hrvatska plemićka obitelj